Spojení písmene M a číslice 2 může mít různé významy:

 M2 Browning – těžký kulomet z první světové války
 M2 Lehký tank – americký tank z druhé světové války
 Střední tank M2 – americký tank z druhé světové války
 M2 Bradley – americké bojové vozidlo pěchoty
 105mm houfnice M2 – americké dělo z druhé světové války
 Hvězdokupa M2 – hvězdokupa
 metrický závit
 M2 (irská dálnice) – dálnice v Irsku
 M2 (linka metra v Budapešti) – linka metra v Budapešti
 M2 (linka metra ve Varšavě) – linka metra ve Varšavě
 M2 (linka metra v Bukurešti) – linka metra ve Bukurešti
 M2 (linka metra v Kyjevě), linka metra v Kyjevě
 maďarská dálnice M2
 M2 – druh paměťové karty
 m² – metr čtvereční
 Panasonic M2 – herní konzole od společnosti Panasonic
 Mráz M-2 Skaut – československý cvičný letoun
 M2 – jabloňová podnož vyšlechtěná ve výzkumné stanici v East Malling v Anglii, tzv. „duzén pravý“